Euherdmania är ett släkte av sjöpungar. Euherdmania ingår i familjen Euherdmanniidae. 

Euherdmania är enda släktet i familjen Euherdmanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Euherdmania